Pink Lady (appel), Australisch appelras.
 Pink Lady (muziekgroep), Japanse meidengroep.
 Pink Lady (televisieserie), Amerikaanse televisieserie.